Пуавр, Пьер (1719—1786) — французский растениевод, миссионер в Китае и Индокитае, ботаник-исследователь, посол в колонии Кохинхина, интендант островов Маврикий и Реюньон
 Пуавр д’Арвор, Патрик (род. 1947) — французский журналист и писатель
 Пуавр — коммуна во Франции, в департаменте Об